Дискография Мартина Сольвейга, французского ди-джея и музыкального продюсера, состоит из четырёх студийных альбомов, одного сборника и двадцати синглов.

Альбомы

Студийные альбомы

Сборники

Синглы

Остальные синглы

Примечания 

Сольвейг, Мартин